Al-Àdil Kitbughà, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1294-1296)
 Kitbuqa Noyan (? - 1260), general i governador mongol de Hülegü